Caribe bezeichnet:

 Caribe (brasilianische Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Caribe (venezolanische Automarke), ehemalige venezolanische Automarke
 Caribe (Schiff), deutsches Passagierschiff
 Caribe (Dominica), Ort in Dominica

Caribé ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Caribé (* 1964), brasilianischer Jazz-Bassist